Název Rovná má více sídel:

 1. Rovná (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 2. Rovná (Petrovice u Sušice) – část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy
 3. Rovná (okres Sokolov) – obec v okrese Sokolov
 4. Rovná (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Rovná (národní přírodní památka) – chráněné území v okrese Strakonice
 5. Rovná (Strážov) – část obce Strážov v okrese Klatovy
 6. Rovná – zaniklá ves, součást Stříbrné Skalice v okrese Praha-východ
 7. Rovná (Zajíčkov) – část obce Zajíčkov v okrese Pelhřimov
 8. Velká Rovná – část města Pacov v okrese Pelhřimov

jiný význam
 9. Rovná hora – hora a rezervace v okrese Uherské Hradiště

Související články 
 Rovná Radeč
 Rovné
 Rovný (rozcestník)
 Rovná daň

Externí odkazy